

16-й личный чемпионат Латвии (Приз «Бикерниеки») 
 7 октября, 1990
  Рига, стадион «Бикерниеки»

1990